Лелия обоюдоострая () — многолетнее трявянистое растение семейства Орхидные.

Природные разновидности 
По данным Королевских ботанических садов в Кью:
 Laelia anceps subsp. anceps
 Laelia anceps subsp. dawsonii (J.Anderson) Rolfe, 1922

В цветоводстве выделяют несколько разновидностей отличающихся деталями окраски цветков:
 Laelia anceps var. alba
 Laelia anceps var. barkerriana
 Laelia anceps var. chamberlainiana
 Laelia anceps var. coerula
 Laelia anceps var. dawsonii
 Laelia anceps var. dawsonii subvar. Chialapensis
 Laelia anceps var. hillii
 Laelia anceps var. lineata
 Laelia anceps var. roeblingiana
 Laelia anceps var. semi-alba
 Laelia anceps var. veitchiana
 Laelia anceps var. vestalis
 Laelia anceps var. williamsianum

Синонимы 
 Amalias anceps (Lindl.) Hoffmanns., 1842
 Amalia anceps (Lindl.) Heynh., 1846
 Cattleya anceps (Lindl.) Beer, 1854
 Bletia anceps (Lindl.) Rchb.f. in W.G.Walpers, 1862

Этимология 
Видовое название «anceps» образовано от латинского слова anceps или ancipes - обоюдоострый.

Мексиканское название — El Toro.

Биологическое описание 
Симподиальные растения средних размеров. 
Псевдобульбы удлиненно-яйцевидные, длиной до 7 см, шириной 2,5 см, с заостренными краями, уплощенные стороны ребристые, с 1 или 2 листьями на верхушке.
Листья ланцетные, килеватые, кожистые, заостренные, длиной 15—20 см, шириной 3—4 см, охватывающие цветонос, формирующийся на верхушке псевдобульбы.
Цветонос 60—120 см длиной, покрыт длинными линейно-ланцетными прицветниками. В соцветии 2—3 цветка на изогнутых цветоножках. 
Цветки светло-лиловые с жёлтой серединой, без аромата, согласно другим источникам с легким приятным ароматом, в диаметре до 10 см  Чашелистики длиной до 6 см, шириной до 1,6 см, ремневидно-ланцетные, заостренные, на концах завернутые. Лепестки длиной до 6 см, шириной до 2,6 см, удлиненно-овальные, заостренные.Губа длиной около 4,5 см, шириной 3,5 см, трехлопастная. Боковые лопасти продолговатые, округленные, светло-желтые с темно-лиловыми линиями и штрихами, по краю фиолетовые, бархатистые. Средняя лопасть удлиненно-обратнояйцевидная, с завернутым волнистым краем, темно-лиловая, бархатистая, в зеве с 3 желтыми продольными гребнями.

Ареал, экологические особенности 
Мексика (штаты: Чьяпас, Идальго, Нуэво-Леон, Оахака, Пуэбла, Керетаро, Сан-Луис-Потоси, Тамаулипас, Веракрус), Гондурас, Гватемала.

Эпифиты, реже литофиты. Обитает на высотах от 500 до 1500 метров над уровнем моря. Населяет дубовые леса, часто встречается на кофейных плантациях в местах с высокой интенсивностью солнечного света.

Laelia anceps включена в Приложение II Конвенции CITES. Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию.

В культуре 

Вид считается не сложным в культуре. К соблюдению жесткого температурного режима не требователен. 
Температурная группа — теплая.

Цветет в январе - феврале. Продолжительность цветения 4—5 недель.  Вегетационный период с апреля по ноябрь. По другим данным новые побеги начинают возникать весной, но не образуют цветоносов. Хорошо развитые побеги начинают образовываться в августе и процветают через 4—5 месяцев. Покрывала цветоноса покрыты клейкой жидкостью. В условиях низкой относительной влажности воздуха цветонос требуют ежедневной протирки смоченным в воде ватным тампоном для предотвращения склеивания бутонов.

После цветения наступает период покоя, во время которого растение практически не поливают и содержат при более низких температурах.

Посадка на блок из коры пробкового дуба, или в горшок или корзинку для эпифитов с субстратом из сосновой коры средней или крупной фракции.  Субстрат после полива должен полностью просыхать. Для полива лучше использовать воду прошедшую очистку методом обратного осмоса.

Относительная влажность воздуха 50—70 %.

Освещение: прямой солнечный свет в утренние и вечерние часы, днем — яркий рассеянный. Подкормки только в период активной вегетации комплексным удобрением для орхидей в минимальной концентрации 1—3 раза в месяц.

Laelia anceps активно используется в создании красивоцветущих гибридов.

Известные грексы созданные с участием Laelia anceps 
 Brassolaelia Sea Urchin (Brassovola glauca x Laelia anceps)
 Laeliocattleya Wrigleyi (Cattleya bowringiana x Laelia anceps)
 Laeliocattleya Caligula (Laelia anceps х Cattleya percivaliana)
 Laeliocattleya Daisy (Cattleya mossiae х Laelia anceps)
 Laeliocattleya Amethystella (Cattleya amethystoglossa х Laelia anceps)
 Laeliocattleya Interceps (Cattleya intermedia x Laelia anceps)
 Laeliocattleya Puppy Love (Cattleya Dubiosa x Laelia anceps)
 Laeliocattleya Clayton Waglay (Laelia anceps x Cattleya Claesiana)
 Laeliocattleya Australian Frangipani (Laeliocattleya Interceps x Laelia anceps)
 Laeliocattleya Miss Wonderful (Laeliocattleya Mari's Song x Laelia anceps)
 Schombolaelia Splendid Spire (Schomburkgia splendida x Laelia anceps)
 Sophrolaeliocattleya Hsin Buu Lady
 Lyonara Over Easy (Schombocattleya Jamaica Plenty x Laelia anceps)

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Калачевский Н. Н. Рассказы о моих орхидеях. — М.:Издательство «Физматкнига», 2005. — 112 с. ISBN 5-89155-125-X
 Черевченко Т. М. Тропические и субтропические орхидеи — Киев: Наукова думка, 1993
 Ежек Зденек, Орхидеи. Иллюстрированная Энциклопедия. Издательство: Лабиринт, 2005 г ISBN 5-9287-1134-4
 Liebman H, 2005, Laelia anceps from the orchid album. Orchid Dig. 69. 122—124
 Senghas K, Bockemuhl L, 2002, Laelia anceps Lindl. 1835. Caesiana no.19. centre page pullout (2p.)
 Gee GY, 1999, Laelia anceps: sorting out the confusion. Austral. Orchid Rev. 64. (3): 11-20
 Printant P, 1998, Laelia anceps Ldl. Orchidophile 29. (134): 231—233
 Whitner C, Zuylen B van, 1997, Laelia anceps uit Mexico. Orchideeen no.3. 44-46
 Taylor P, 1996, Selected species: Laelia anceps. Orchids Austral. 8. (2): 10-11
 Lau AB, 1993, Some observations concerning the Laelia anceps group. Orchids Austral. 5. (4): 22
 Soto Arenas MA, 1993, Clasificacion infraespecifica de Laelia anceps. Orquidea 13. (1-2): 125—144
 Nash N, 1989, Cymbidium companions: part 2. Laelia anceps. Orchid Advocate 15. (2): 40-45
 Horich CK, 1987, Blumen des Sternerbergas: Laelia anceps und ihre Albinos. Orchidee 38. (2): 129—134
 Rittershausen W, 1981, Yesterday’s orchids: today. Laelia anceps. Orchid Rev. 89. (1057): 362—363
 Senghas K, Bockemuhl L, 1981, Laelia anceps Lindl. 1835. vol. 32 : Orchidee centre page pullout (2p.)

Ссылки 
 Лелия обоюдоострая. Видовой очерк на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia 
 Таксономия на сайте Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 
 Видовой очерк на сайте Cattleya Orchid Source 
 Фотографии Лелия обоюдоострая на сайте flickr.com 

Орхидные
Флора Центральной Америки
Флора Северной Америки
Комнатные растения